Agrenia är ett släkte av urinsekter. Agrenia ingår i familjen Isotomidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Agrenia